Nikita kan syfta på

 Nikita (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2010 med Maggie Q i huvudrollen
 Nikita (namn) – ett namn
 Nikita (film) – en fransk film från 1990, känd som La femme Nikita
 La Femme Nikita – en TV-serie som sändes från 1997 till 2001
 Nikita (sång) – en låt från 1985 av Elton John